Pietrafitta ima više značenja:
 Pietrafitta, Cosenza
 Pietrafitta, Genoa
 Pietrafitta, Perugia